Osoby noszące nazwisko Karwacki
 Ludwik Franciszek Karwacki 1692-1748 zakonnik, misjonarz, profesor
 Maciej Karwacki 1686-1756 jezuita, profesor greki, łaciny i języka hebrajskiego
 Roman Karwacki – rzymskokatolicki duchowny i teolog
 Tomasz Karwacki 1708-1779 zakonnik, teolog
 Zygmunt Karwacki 1892-1916 legionista Piłsudskiego

miejscowość
 Wyrąb Karwacki wieś w woj. mazowieckim